Kare steht für:
 Kare (Žitorađa) im Okrug Toplica, Serbien
 Kare (Nagarzê) in Tibet, Volksrepublik China
 Kare (Ukraine) in der Oblast Odessa, Ukraine
 Kare (Saaremaa), Insel bei Saaremaa, Estland

Kare ist der Familienname folgender Personen:
 Susan Kare (* 1954), US-amerikanische Grafikdesignerin

Karē steht für: 
 Karē, Curry-Variante aus der japanischen Küche

Kåre steht für:
 Kåre, skandinavischer männlicher Vorname

KARE steht für:
 Bahnhof Aachen-Rothe Erde (DS100-Code)

Siehe auch:
 Khare
 Karre
 Care

Abkürzung